Mistrzostwa Polski w Szachach 1999 – turnieje szachowe, rozegrane w 1999 r. w Polanicy-Zdroju (mężczyźni) i Wrocławiu (kobiety), mające na celu wyłonienie 56. mistrza Polski mężczyzn oraz 51. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 14 zawodników i 12 zawodniczek. 

Złote medale zdobyli: Tomasz Markowski (2. raz w karierze) i Iweta Radziewicz (1. raz w karierze).

Wyniki 56. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Polanica-Zdrój, 23 kwietnia – 7 maja 1999

Wyniki 51. Mistrzostw Polski Kobiet 
Wrocław, 14 – 25 marca 1999

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa Polski Mężczyzn 1999
 Mistrzostwa Polski Kobiet 1999
 Mistrzostwa Polski Kobiet we Wrocławiu, marzec 1999
 POL-ch 56th, Polanica Zdroj 1999 
 POL-ch (Women), Wroclaw 1999 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1999 w polskim sporcie